Stundung ist die Bezeichnung für:

 Stundung Hinausschiebung einer Forderung 
 Stundung (Steuerrecht), Verschiebung der Fälligkeit eines Steueranspruchs 
 Stundung (Bergbau), Behördliche Genehmigung, dass der Betrieb für eine bestimmte Zeit ruht